Miejscowości w USA:
 Lime Ridge – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Lime Ridge – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk